LEGO Baby é uma linha de blocos plásticos de brinquedo fabricada pelo LEGO Group para crianças muito jovens.

Foi comercializada em 1995 e 1996 sob o nome DUPLO Primo, e, entre 1997 e 1999, como LEGO Primo. A partir de 2000 passou a denominar-se LEGO Baby. Entre os anos de 2002 até meados de 2004, as suas peças tinham sido combinadas com as linhas DUPLO e LEGO Explore. A partir de então, o nome LEGO Baby voltou a ser utilizado até ser descontinuado em 2006. 

A compatibilidade das suas peças com os demais elementos LEGO é bastante reduzida. Blocos LEGO regulares, do mesmo comprimento e largura, podem ser encaixados na parte inferior dos blocos DUPLO e peças especiais de adaptação também eram disponibilizadas. Os blocos LEGO Baby eram de maiores dimensões para evitar que crianças tão pequenas os engulissem.

Temas de Lego